Институ́т я́дерных иссле́дований (ИЯИ) может означать:

 Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН), Москва.
 Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна.
 Институт ядерных исследований НАН Украины (ИЯИ НАНУ), Киев.
 Институт Энрико Ферми Чикагского университета (EFI).

См. также 
 Институт ядерной физики
 Институт ядерных наук «Винча»
 Институт ядерных проблем БГУ